7. Panzer-Division (Wehrmacht)
7. Panzer-Division (Nationale Volksarmee)
7. Panzer-Division (Bundeswehr)